Ben Wallace est un nom pouvant désigner:

 Ben Wallace (né en 1970), homme politique conservateur britannique
 Ben Wallace (né en 1974), joueur de basket-ball américain

Voir aussi 
 Bennie Wallace (né en 1946), saxophoniste américain de jazz
 

Wallace, Ben